

Toponymes 
 Blanzay est une commune du centre-ouest de la France, située dans le département de la Vienne (région Nouvelle-Aquitaine).
 Blanzay-sur-Boutonne est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine).